Svensk handbollselit (SHE) 2020/2021 var den 50:e säsongen av Sveriges högsta divisionen i handboll för damer.

Skuru IK blev svenska mästare efter att ha besegrat H65 Höör i finalen.

Deltagande lag 
 Från SHE 2019/2020 (8 lag)
 H65 Höör
 Skuru IK
 IK Sävehof
 Lugi HF
 Skara HF 
 VästeråsIrsta HF
 BK Heid
 Kungälvs HK

 Från SHE-kval (3 lag)
 Skövde HF
 Önnereds HK
 Boden Handboll IF 

 Från Allsvenskan 2019/2020 (1 lag)
 Kristianstad HK

Poängtabell 
 Serien spelades mellan den 17 september 2020 och 9 mars 2021 
 Lag ett till åtta till slutspel. Lag 12 flyttas ner till Allsvenskan. Lag 11 får kvala om en plats i SHE med lag 2 i Allsvenskan.

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av fem matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Skuru - Heid

Skara - Kristianstad

Sävehof - Önnered

H65 Höör - VästeråsIrsta

Semifinaler

Skuru - Skara

Sävehof - Höör

Final

Skuru - Höör 

Skuru svenska mästare

Kvalspel 
Kvalet spelas i bäst av fem matcher

Skövde - Aranäs

Statistik Målgörare, tekniska fel, assist och MEP

All star team 2020-2021 
Målvakt: Rebecca Nilsson, Skuru IK

Vänstersex: Melanie Felber, Skara HF

Mittsex: Vilma Matthijs Holmberg, Skuru IK

Högersexa: Mathilda Lundström, IK Sävehof

Vänsternio: Jamina Roberts, IK Sävehof

Mittnio: Emma Lindqvist, H65 Höör

Högernio: Alexandra Bjärrenholt, Skuru IK

Försvar: Linnea Pettersson, IK Sävehof

Skyttedrottning : Sarah Carlström, Kristianstad HK

Tränare: Magnus Oscarsson Söder, Skuru IK

MVP: Emma Lindqvist, H65 Höör.

Referenser 

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Handbollssäsongen 2020/2021
2020/2021